Rochegude (Drôme) – comune francese
 Rochegude (Gard) – comune francese